Michael Stewart (1906-1990), homme politique britannique ;
  (1924-1987), auteur dramatique et parolier américain ;
 Michael Stewart (né en 1972), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michael Stewart (né en 1975), ancien joueur de basket-ball français ;
  (né en 1981), footballeur écossais ;
  (1958-1983), artiste peintre graffeur américain.